Groenestein (Langbroek), een voormalig kasteel in Langbroek, gemeente Wijk bij Duurstede
 Huis Groenestein, een landhuis in Groningen
 Park Groenestein, park bij het landhuis in Groningen
 Polder Groenestein, vm. waterschap ten oosten hiervan
 Huize Groenesteijn, een rooms-katholiek voormalig scholencomplex in Den Haag.